Quanta ist eine abkürzende Bezeichnung für:
 den freien Webeditor Quanta Plus
 einen taiwanischen Auftragshersteller für Computerprodukte, Quanta Computer